XIV Светско првенство у атлетици на отвореном одржано је у Москви (Русија) у периоду од 10. до 18. августа 2013, на стадиону Лужники.

Избор домаћина 
Иако је више земаља најављивало интересовање за организацију 2011. и 2013, своју пријаву до рока 1. децембра 2006. верификовало је само пет земаља и предложиле су места где би се игре одржале: Бризбејн, Тегу, Барселона, Гетеборг и Москва. Гетеборг је касније повукао своју пријаву због недовољне финансијске подршке од шведске владе. ИААФ је на састанку Савета у Момбаси (Кенија) у време одржавања Светског првенства у кросу 27. марта 2007. објавио избор Тегуа за домаћина 2011. а Москве 2013. године.

Стадион 
Такмичења су одржана на највећем спортском стадиону у Русији, Лужники у Москви. То је велика спортска арена Олимпијског комплекса Лужники капацитета 84,745 места, а којем су одржане Летње олимпијске игре 1980., финале УЕФА купа у фудбалу 1999, финале Лиге шампиона у фудбалу 2007/08, а на њему ће се играти и Светско првенство у фудбалу 2018. године.

Наградни фонд 
Преко 7 милиона америчких долара ($) подељено је финалистима (тачно $7.194.000). Победник сваке појединачне дисциплине добио је $60.000, другопласирани — $30.000, трећепласирани — $20.000, четврти — $15.000, пети — $10.000, шетси — $6.000, седми — $5.000 и осми — $4.000. Победничка штафета је делила — $80.000, друга — $40.000, трећа — $20.000, четврта — $16 000, пета — $12 000, шеста — $8000, седма — $6000 и осма — $4000. На крају за сваки светски рекорд планирана је награда од по $ 100.000.

Учесници 
Месец дана пре почетка такмичења, познато је да Светско првенство неће окупити многе најпознатије спортисте. Због проблема са колено неће учествовати, актуелни светски првак на 100 метара Јохан Блејк. Тренутни светски рекордер на 800 метара, Дејвид Рудиша имао је недавно операцију десног колена, па неће учествовати.. Због трудноће не учествују Мари Кеитани и Вивијан Черијот. Због оптужби да су користили задрањена стимулативна средстав на учествују Јамајканци Асафа Пауел, Вероника Кембел-Браун и Шерон Симпсон и амерички спринтер Тајсон Геј.

Квалификационе норме за учешће на Светском првенству

Календар такмичења

Земље учеснице 
На првенству су учествовала 1.973 такмичара (1.106 мушкараца и 867 жена) из 206 чланица ИААФ. Највише учесника 137 пријавили су САД, Русија (105), Немачка (62), Уједињено Краљевство (63) Украјина (61) Италија (51), Пољска и Кина (55) и Француска (51). Са само једним спортистом учествовало је 87 земаља.

Број спортиста одређене земље дат је у загради поред њеног имена.

{| class="wikitable" border="1" cellspacing="2" cellpadding="1" style="border-collapse: collapse; font-size: 90%;"
|+Земље учеснице
|-bgcolor="cccccc"
! width="17%" |ААА 
КАА
! width="17%" | КЈА
ЕАА
! width="17%" | НАЦАЦ
ОАА
|-----
| valign="top" |
 Авганистан (1)
 Саудијска Арабија (11)
 Бангладеш (1)
 Бахреин (10)
 Мјанмар (1)
 Брунеј (1)
 Бутан (1)
 Камбоџа (1)
 Катар (5)
 Кина (55)
 Кинески Тајпеј (7)
 Северна Кореја (4)
 Јужна Кореја (16)
 Уједињени Арапски Емирати (1)
 Палестина (1)
 Филипини (1)
 Хонг Конг (6)
 Индија (15)
 Индонезија (1)
 Ирак (1)
 Иран (6)
 Јапан (44)
 Јордан (1)
 Казахстан (17)
 Киргистан (2)
 Кувајт (1)
 Лаос (1)
 Либан (1)
 Макао (1)
 Малезија (1)
 Малдиви (1)
 Монголија (2)
 Оман (1)
 Пакистан (1)
 Сингапур (1)
 Сирија (1)
 Шри Ланка (8)
 Тајланд (2)
 Таџикистан (2)
 Источни Тимор (1)
 Туркменистан (1)
 Узбекистан (3)
 Вијетнам (1)
 Јемен (1)
| valign="top" |
 Ангола (1)
 Алжир (11)
 Бенин (1)
 Боцвана (11)
 Буркина Фасо (1)
 Бурунди (1)
 Зеленортска Острва (1)
 Камерун (1)
 Чад (1)
 Комори (1)
 Обала Слоноваче (2)
 Египат (4)
 Етиопија (46)
 Еритреја (10)
 Габон (2)
 Гамбија (1)
 Гана (1)
 Гвинеја (1)
 Гвинеја Бисао (1)
 Екваторијална Гвинеја (1)
 Кенија (48) 
 Лесото (3)
 Мадагаскар (2)
 Малави (1)
 Мали (1)
 Мароко (21)
 Маурицијус (1)
 Мауританија (1)
 Мозамбик (1)
 Намибија (6)
 Нигер (1)
 Нигерија (17)
 Централноафричка Република (1)
 Република Конго (1)
 Демократска Република Конго (1)
 Руанда (2)
 Сао Томе и Принсипе (1)
 Сенегал (5)
 Сејшели (1)
 Сијера Леоне (1)
 Сомалија (1) 
 Свазиленд (1)
 Јужноафричка Република (26)
 Судан (1)
 Танзанија (2)
 Того (1)
 Тунис  (4)
 Уганда (12)
 Џибути (1)
 Замбија (3)
 Зимбабве (2)
| valign="top" |
 Аргентина (8)
 Боливија (2)
 Бразил (32)
 Чиле (7)
 Колумбија (20)
 Еквадор  (12)
 Гвајана (3)
 Панама (1)
 Парагвај (1)
 Перу (2)
 Суринам (1)
 Уругвај (1)
 Венецуела (15)
| valign="top" |
 Албанија (2)
 Андора (1)
 Јерменија (1) 
 Аустрија (2)
 Азербејџан (2) 
 Белгија (17)
 Белорусија (27)
 Босна и Херцеговина (2)
 Бугарска  (10)
 Кипар  (2) 
 Хрватска (6)
 Данска (2)
 Словачка (11)
 Словенија (9)
 Шпанија (45)
 Естонија (9)
 Финска (13)
 Француска (51)
 Немачка (62)
 Грузија (2)
 Гибралтар (1)
 Грчка (17)
 Мађарска (11)
 Ирска (11)
 Исланд (1)
 Израел (3)
 Италија  (57)
 Летонија  (11) 
 Литванија  (14)
 Луксембург  (1)
 Македонија (1)
 Малта (1)
 Молдавија (4)
 Монако (1)
 Црна Гора (2)
 Норвешка  (11)
 Холандија (23)
 Пољска (55)
 Португалија (12)
 Уједињено Краљевство (63)
 Чешка Република (28)
 Македонија (1)
 Румунија (19)
 Русија (105)
 Сан Марино (1)
 Србија (8)
 Шведска (24)
 Швајцарска  (19)
 Турска  (10)
 Украјина (61)
| valign="top" |
 Ангвила (1)
 Антигва и Барбуда (1)
 Аруба (1)
 Бахаме (26)
 Барбадос (9)
 Бермуди (2)
 Канада (46)
 Костарика (1)
 Куба (25)
 Доминика (1)
 Салвадор (1)
 САД (155)
 Гренада (2)
 Гватемала (6)
 Хаити (1)
 Хондурас (1)
 Кајманска Острва (1)
 Туркс и Кајкос (1)
 Британска Девичанска Острва (3)
 Америчка Девичанска Острва (1)
 Јамајка (45)
 Мексико (16)
 Монсерат (1)
 Никарагва (1)
 Порторико (4)
 Сент Китс и Невис (6)
 Сент Винсент и Гренадини (2)
 Света Луција (3)
 Доминиканска Република (10)
 Тринидад и Тобаго (29)
| valign="top" |
 Аустралија (45)
 Фиџи (2)
 Гвам (1)
 Кирибати (1)
 Кукова Острва (1)
 Северна Маријанска острва (1)
 Маршалска Острва (1)
 Соломонска Острва (1)
 Микронезија (1)
 Науру (1)
 Нови Зеланд (9)
 Палау (1)
 Папуа Нова Гвинеја (2)
 Француска Полинезија (1)
 Самоа (1)
 Америчка Самоа (1)
 Тонга (1)
 Тувалу (1)
 Вануату (1)
|}

Освајачи медаља

Мушкарци 

 Атлетичари који су у штафетама означени звездицом су учествовали у штафети у предтакмичењу, али не у финалу, а сви су добили одговарајуће медаље.

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Освојене медаље по континентима

Табела успешности на Светском превенству 2013. 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин. Прволасирани је добијао 8 бодова, а последњи осми 1 бод.

Рекорди 
На овом Светском првенству постигнута су: 3 рекорда светких првенстава, 22 светска рекорда сезоне, 2 континентална и 48 националних рекорда

Рекорди светских првенстава (3)

Светски рекорди сезоне (22) 
{| class="wikitable"  style="font-size:90%; width:100%;"
|+ 
!! rowspan="2"|
! rowspan="2"| Датум
! rowspan="2"| Дисциплина
! style="width:35%;" colspan="2"| Нови рекорд
! style="width:40%;" colspan="3"| Стари рекорд
|- style="text-align:center;"
| Атлетичари
| Резултат
| Атлетичари 
| Резултат
| Датум
|- 
| 1.
| 11. август 2013.
| десетобој, мушкарци 
| Ештон Итон
| 8.809 
| Паскал Беренбрух
| 8.514
| 16. јун 2013.
|- 
| 2.
|rowspan="3"| 12. август 2013.
| 100 м, жене 
| Шели-Ен Фрејзер Прајс
| 10,71 
| Шели-Ен Фрејзер Прајс
| 10,77
| 27. јул 2013.
|- 
| 3.
| бацање кладива, мушкарци 
| Павел Фајдек
| 81,97 
| Кристијан Парш
| 81,02
| 15. јун 2013.
|- 
| 4.
| 110 м препоне, мушкарци 
| Дејвид Оливер
| 13,00 
| Дејвид Оливер
| 13,03
| 4. јул 2013.
|- 
| 5.
|rowspan="3"| 13. август 2013.
| 3.000 м препреке, жене 
| Милка Чемос Чејва
| 9:11,65 
| Лидија Чепкуруи
| 9:13,75
| 10. мај 2013.
|- 
| 6.
| 400 м, мушкарци 
| Лашон Мерит
| 43,74 
| Кирани Џејмс
| 43,96
| 6. јул 2013.
|- 
| 7.
| 400 м препоне, мушкарци 
| Омар Сиснерос
| 47,93 
| Мајкл Тинсли
| 47,96
| 22. јул 2013.
|- 
| 8.
| 14. август 2013.
| 50 км ходање, мушкарци 
| Роберт Хефернан
| 3:37:56 
| Јоан Диниз
| 3:41:07
| 19. мај 2013.
|- 
| 9.
|rowspan="6"| 15. август 2013.
| 400 м препоне, жене 
| Зузана Хејнова
| 52,83 
| Зузана Хејнова
| 53,07
| 26. јул 2013.
|- 
| 10.
| 400 м препоне, мушкарци 
| Џехју Гордон
| 47,69 
| Омар Сиснерос
| 47,93 
| 13. август 2013.
|- 
| 11.
| троскок, жене 
| Катерин Ибаргвен
| 14,85 
| Олга Саладуха
| 53,07| 1. јул 2013.
|- 
| 12.
| скок увис, мушкарци 
| Богдан Бондаренко
| 2,41 
| Богдан Бондаренко
| 2,41| 4. јул 2013.
|- 
| 13.
|rowspan="2"| 4 × 400 м, мушкарци 
|align=left|  Рашин Макдоналд, Џавир БелЕдино Стил, Џавон Франсис
| 3:00,41 
|  Торин Лоренс, Мантео Мичел Бершон Џексон, Тони Макеј
| 3:00,91 | 27. април 2013.
|- 
| 14.
|align=left|  Џејмс Харис, Дејвид Вербург Џошуа Менс, Арман Хол
| 2:59,85 
|align=left|  Рашин Макдоналд, Џавир БелЕдино Стил, Џавон Франсис
| 3:00,41 
| 15. август 2013.
|- 
| 15.
|rowspan="3"| 16. август 2013.
| бацање кладива, жене 
| Татјана Лисенко
| 78,80 
| Оксана Кондратјева
| 77,13| 30. јул 2013.
|- 
| 16.
| 4 × 400 м, мушкарци
|align=left| Дејвид Вербург Tony McQuayАрман Хол, Лашон Мерит
| 2:58,71 
|align=left|  Џејмс Харис, Дејвид Вербург Џошуа Менс, Арман Хол
| 2:59,85 
| 15. август 2013.
|- 
| 17.
| скок удаљ, мушкарци 
| Александар Мењков
| 8,56 
| Луис Ривера
| 8,46| 12. јул 2013.
|- 
| 18.
|rowspan="2"| 17. август 2013.
| 200 м, мушкарци 
| Јусејн Болт
| 19,66 
| Јусејн Болт
| 19,73 | 6. јул 2013.
|- 
| 19.
| 4 × 400 метара, жене 
|align=left|  Јулија Гушчина, Татјана Фирова  Ксенија Рижова, Антоњина Кривошапка
| 3:20,19 
| Џесика Бирд, Наташа Хејстингс, Ди Ди Тротер, Франсина Макорори
|3:22,66| 27. април 2013.
|- 
| 20.
|rowspan="3"| 18. август 2013.
|  4 × 100 метара, жене 
|align=left|  Кари Расел, Керон Стјуарт  Шилони Калверт, Шели-Ен Фрејзер Прајс 
| 41,29 
|align=left|Инглиш Гарднер, Октавијус Фриман, Алисон Филикс, Кармелита Џетер
| 41,75 
| 19. јул 2013.
|- 
| 21.
| троскок, мушкарци 
| Теди Тамго
| 18,04 
|align=left|Педро Пабло Пичардо
| 17,69 
| 4. јун 2013.
|- 
| 22.
|  4 × 100 метара, мушкарци 
|align=left|  Неста Картер, Кемар Бејли КолНикел Ашмид, Јусејн Болт
| 37,36 
|align=left|Чарлс Силмон, Мајк Роџерс, Rakeem Salaam, Џастин Гатлин
| 37,58''' 
| 19. јул 2013.
|}

 Континентални рекорди (2) 

 Национални рекорди постигнути на СП 2013. (48 ) 

 Геј права 

Доношење руског савезног закона о забрани „хомосексуалне пропаганде“ у јуну имало је одјека и на првенству у Москви. Западне и међународне организације осудиле су овај потез још пре почетка првенства, чије је одржавање планирано свега неколико месеци пре Зимских олимпијских игара 2014. у Сочију. Заменик генералног секретара ИААФ-а, Ник Дејвис, изјавио је да би међународна природа догађаја могла променити погледе државе, али да се првенство неће бавити правима хомосексуалаца, осим уколико то не буде имало директног утицаја на атлетичаре. Руски политичар Виталиј Милонов је раније изјавио да ће се закон примењивати на спортисте и туристе на исти начин као и на руске држављане. Милонов је такође изјавио да они који позивају на бојкот првенства у знак протеста против закона само избегавају своју конкуренцију, додавши: „спортска такмичења су место где не може бити никакве политике“.

Неколико атлетичара је изразило забринутост због положаја хомосексуалаца у Русији, али нико од њих није бојкотовао првенство. Амерички атлетичар Ник Симондс, који је и раније подржавао кампању за права ЛГБТ особа, изјавио је да ће поштовати државу домаћина и њене законе и да ће се у Москви фокусирати само на спортска такмичења. Међутим, задржао је свој став као заговорник права хомосексуалаца, а свој наступ је посветио „мојим пријатељима гејевима и лезбијкама код куће“.

Две шведске атлетичарке, Ема Грен Трегаро и Моа Јелмер, привукле су пажњу након што су лакирале своје нокте у боје дуге у знак подршке геј правима и приказале их током квалификација.Athletes at worlds sport rainbow fingernails, Yahoo, приступљено на дан 19. 8. 2013. ИААФ је обавестио Шведску атлетску федерацију да овај гест представља кршење правила о понашању спортиста. Шведски званичници су подржали Ему Грен Трегаро, али је она попустила под притиском, па је у финалу скока увис обојила нокте у црвено, као симбол љубави. За време финала у скоку увис за жене министар културе и спорта Финске, Паво Архинмаки, махао је заставом дугиних боја са трибина стадиона. Моа Јелмер је елиминисана у квалификацијама на 200 метара и није се даље такмичила на првенству.

Руска атлетичарка Јелена Исинбајева, победница у скоку мотком за жене, касније је изазвала контроверзу због своје изјаве у којој је критиковала гест Еме Грен Трегаро. Исинбајева је изјавила да они који протестују немају поштовања према држави домаћину, а затим је коментарисала на енглеском језику: „Ми себе сматрамо нормалним, стандардним људима, код нас само живе момци са женама, девојке са момцима... Имамо закон који свако мора да поштује. Када идемо у друге земљама, трудимо се да поштујемо њихова правила.“ После негативних реакција других спортиста и западних медија, Исинбајева је изјавила да је изјава коју је дала погрешно протумачена, због њеног слабог познавања енглеског: „Оно што сам хтела да кажем је да људи треба да поштују законе других држава посебно када су гости, али дозволите ми да нагласим да поштујем ставове мојих колега спортиста, и дозволите ми да кажем да сам најоштрије против сваке дискриминације геј особа на основу њихове сексуалности“.

 Борба против допинга 

ИААФ је током првенства узео узорке крви свих такмичара, у складу са процедуром која је први пут уведена на првенству 2011, подржавајући на тај начин свој програм Атлетског биолошког пасоша. Ово је помогло федерацији у откривању потенцијалне употребе забрањених супстанци код атлетичара, укључујући стероиде, хормоне раста, еритропоиетин и допинг преко крви. Поред обавезног тестирања крви, ИААФ је провео и око 500 тестова урина, који су били подељени у три групе: 
 сви освајачи медаља су били подвргнути овим тестовима;
 они код којих су постојале аномалије у биолошком пасошу су такође тестирани;
 рађени су и насумични тестови урина;

Према пракси која је уведена током првенства 2005, сви узорци урина ће бити сачувани како би се на њима могли вршити тестови и у будућности. Сви узорци су обрађени у Московској антидопинг лабораторији, која је акредитована од Светске антидопинг агенције.Sophisticated anti-doping programme planned for Moscow - IAAF World Championships, IAAF (24. 7. 2013). приступљено на дан 16. 9. 2013.

У месецима који су претходили првенству, око 40 руских атлетичара је суспендовано због допинга. Најпознатији међу њима су Дарија Пишчалникова (освајачица сребрне медаље у бацању диска за жене на Летњим олимпијским играма 2012) и Олга Кузенкова (олимпијска победница у бацању кладива из 2004). Председник Руске атлетске федерације Валентин Балакничев бранио је казне као доказ све веће ефикасности Руске антидопинг агенције која је формирана пре само три године.

Месец дана пре почетка првенства, британски лист The Mail on Sunday'' је објавио да је начелник Московске антидопинг лабораторије Григори Родченков био ухапшен и оптужен за дистрибуцију дроге, али да је поступак против њега касније обустављен. Његова сестра је осуђена за куповину забрањених супстанци с намером да их доставља атлетичарима. Бивши руски тренер Олег Попов и спринтер Валентин Круглијаков изјавили су да је атлетичарима наређено да се допингују и да је званичницима плаћано да прикрију позитивне тестове. Тренер националног атлетског тима, Валентин Маслаков, приметио је да је Круглаков раније био позитиван на забрањене супстанце, а да је Попов тренирао Ладу Чернову, која је два пута била позитивна на допинг тестовима. Маслаков је такође изјавио да су Руска антидопинг агенција и њене лабораторије независне од националних спортских федерација.

Изван Русије, троје светских спринтера који су били међу најбољим у својим дисциплинама су имали позитивне допинг тестове: Асафа Пауел, Тајсон Геј и Вероника Кембел-Браун.

Допинг на светском првенству 2013. 

ИААФ је навела да је током Светског првенства у Москви тестирано 538 атлетичара, као и њих 132. пре самог првенства. Извештај о резултатима тестова ИААФ је објавила 20. септембра 2013. да је доказано да је 7 тестираних атлетичара користило недозвољена средства:,
 1. Jeremías Saloj, Гватемала — маратон
 2. Ebrahim Rahimian, Иран — ходање 20 км, мушкарци
 3. Ајман Кожахметова, Казахстан — ходање 20 км, жене
 4. Масуд Азизи, Авганистан — 100 м
 5. Јелена Рјабова, Туркменистан — 200 м
 6. Јелисавета Бризгина, Украјина — 200 м
 7. Роман Авраменко, Украјина — бацање копља

Сви допинговани атлетичари су суспендовани, а њихови резултати постигнути на првенству су поништени.

Дезертерство атлетичара 
Кубански атлетичар Орландо Ортега, који се такмичио у дисциплини 110 метара са препонама, напустио је националну делегацију током такмичења и није се вратио на Кубу по завршетку истог. Кубанска атлетска федерација је раније у сезони суспендовала Ортегу на шест месеци због недисциплине, али му је суспензија укинута у јуну. Председник Руске атлетске федерације Валентин Балакничев изјавио је да није имао никакав контакт са Ортегом као и да Руска атлетска федерација није заинтересована да га врбује.

Занимљивости 

Првенство у Москви остало је упамћено и по томе што су два брачна пара завршила на победничком постољу. Американац Ештон Итон победио је у десеобоју, док је његова супруга Канађанка Бријен Тајсен Итон у седмобоју била друга. Руски пар Дмитриј Тарабин и Марија Абакумова освојили су бронзане медаље у бацању копља.

Види још 
 Рекорди светских првенстава у атлетици на отвореном

Референце

Спољашње везе 

 Комплетни резултати СП 2013.
 сајт Стадиона Лужники

Атлетика у 2013.
 
Светско првенство у атлетици на отвореном
Спорт у Москви